Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 1987-1988 è stato il cinquantasettesimo organizzato in Italia.

La Primigi Vicenza vince il suo dodicesimo titolo, settimo consecutivo, battendo nelle due gare di finale la Deborah Milano: negli ultimi sei campionati, per cinque volte la finale è stata Vicenza-Milano.

Stagione

Novità 
Nella stagione precedente ,  e Gragnano sono retrocesse in Serie A2. Il loro posto è stato preso dalle promosse  e Verga Palermo, entrambe all'esordio nella massima serie, e .

Formula 
Le sedici squadre partecipano ad un girone all'italiana, con partite di andata e ritorno. Le squadre classificatesi tra il primo e l'ottavo posto vengono ammesse ai quarti di finale dei play-off per lo scudetto, che vengono disputati al meglio delle cinque partite; semifinali e finali sono disputate al meglio delle tre gare. Le ultime tre retrocedono in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica 

Legenda:
      Campionessa d'Italia.
      Ammesse ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Serie A2 1988-1989.

Regolamento:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.
In caso di parità di punteggio, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.
Note:
Deborah Milano un punto di penalizzazione.

Play-off

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Primigi Vicenza
 Formazione: Adamoli, Barocco, Cappa, Mara Fullin, Lidia Gorlin, Janice Lawrence, Noale, Valentina Peruzzo, Catarina Pollini, Amalia Pomilio, Silvestrini. Allenatore: Aldo Corno.
 Retrocessioni in Serie A2: Crup Trieste, Master Loom Firenze e Carisparmio Avellino.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1987
Pallacanestro nel 1988
1988 A1